Sankata Club é um clube de futebol do Nepal. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2013–14.

Clubes de futebol do Nepal